Spencer County kan syfta på flera olika administrativa områden i USA

 Spencer County, Indiana
 Spencer County, Kentucky